Cremonesi (etnico di Cremona) può riferirsi a:
Armando Cremonesi (...–...) – calciatore e allenatore di calcio italiano
Carlo Cremonesi (1866-1943) – cardinale cattolico italiano
Domenico Cremonesi (1919-1983) – calciatore italiano
Enrico Cremonesi (1969) – musicista e arrangiatore italiano
Filippo Cremonesi (1872-1942) – banchiere e politico italiano
Lamberto Cremonesi (1956) – ingegnere italiano
Michele Cremonesi (1988) – calciatore italiano
Secondo Cremonesi (1822-1899) – patriota e politico italiano